Silvio Paul Cator (ur. 9 października 1900 w Cavaellon, zm. 22 lipca 1952 w Port-au-Prince) – haitański lekkoatleta specjalizujący się w skoku w dal oraz w skoku wzwyż, trzykrotny uczestnik letnich igrzysk olimpijskich (Paryż 1924, Amsterdam 1928, Los Angeles 1932), srebrny medalista olimpijski z Amsterdamu w skoku w dal.

Jego rekord życiowy w skoku w dal (7,93 m) ustanowiony we wrześniu 1928 jest aktualnym rekordem Haiti (stan na 2019).

Sukcesy sportowe

Rekordy życiowe 
 skok w dal – 7,93 m (Paryż, 9 września 1928) – były rekord świata (do 27 października 1931), rekord Haiti
 skok wzwyż – 1,85 m (1924)

Przypisy

Bibliografia 
  

Skoczkowie w dal
Skoczkowie wzwyż
Haitańscy lekkoatleci
Haitańscy medaliści olimpijscy
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 1928
Urodzeni w 1900
Zmarli w 1952